Miejscowości w Portoryko:
 Luquillo – miejscowość w gminie Luquillo
Gminy w Portoryko:
 gmina Luquillo (ang. Luquillo Municipio) w Portoryko